Kiesdorf ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Kiesdorf auf dem Eigen, Ortsteil der Gemeinde Schönau-Berzdorf auf dem Eigen, Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland
 Kiesdorf (Gemeinde Esternberg), Katastralgemeinde von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kiesdorf (Ostpreußen), bis 1938 Uszpiaunen/Uschpiaunen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Nikitowka (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland